Niemcy:
 Mosbach – dzielnica Feuchtwangen
 Mosbach – dzielnica Gersfeld (Rhön)
 Mosbach – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Neckar-Odenwald
 Mosbach – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Neckar-Odenwald

Osoby:
 August Mosbach – polski historyk i publicysta

Zobacz też:
 Moosbach
 Moßbach